Steglits, steglitsa eller steglitsan, kan syfta på:

 Steglits – fågel som tillhör familjen finkar
 Steglitsan (målning) – målning av Carel Fabritius
 Steglitsan – roman från 2013 av Donna Tartt

Se även 
 Steglitz – stadsdel i Berlin
 Stieglitz (olika betydelser)